Aspariegos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aspariegos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Aspariegos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar